Dmitrij Siergiejewicz Alijew, ros. Дмитрий Сергеевич Алиев (ur. 1 czerwca 1999 w Uchta) – rosyjski łyżwiarz figurowy, startujący w konkurencji solistów. Uczestnik igrzysk olimpijskich (2018). Mistrz (2020) i wicemistrz Europy (2018), wicemistrz świata juniorów (2017), zwycięzca (2016) i srebrny medalista finału Junior Grand Prix (2015) oraz mistrz Rosji (2020).

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rosyjscy łyżwiarze figurowi
Rosyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Urodzeni w 1999
Ludzie urodzeni w Uchcie